Lundbom är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Lundbom 213
 Lundbohm 40
Tillsammans blir detta 253 personer.

Personer med efternamnen Lundbom eller Lundbohm
 Ali Lundbohm (1942–2007), musiker och musikpedagog
 Britt Lundbohm-Reutersvärd (1917–2001), konstnär
 David Lundbohm (född 1979), ishockeyspelare
 Erik Lundbom (1876–1954), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Hjalmar Lundbohm (1855–1926), geolog, kemist, företagsledare och mecenat
 Matthias Lundbom (1740–efter 1781), klavikordbyggare och organist
 Sixten Lundbohm (1895–1982), målare

Källor

Svenska efternamn